Долар:

 Долар — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Долар, Младен (род. 1951) — словенский психоаналитик и философ.

См. также 
 Доллар (значения)